(1909-1956), joueur de base-ball américain,
 Harry Heusser (1886-1943), peintre autrichien, 
  (1862-1941), industriel et philantrophe suisse.

Patronyme autrichien